McKnight oder Mcknight steht für:
 McKnight Foundation, US-amerikanische philanthropische Organisation
 McKnight-Westwinds, Bezeichnung einer Stadtbahn in Calgary, Kanada

Personen:
 Bill McKnight (1940–2019), kanadischer Politiker
 DeWayne McKnight (* 1954), Funk- und Fusion-Gitarrist
 Edwin T. McKnight, US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei
 Joe McKnight (1988–2016), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Kim Mcknight (* 1971), kanadische Geschwindigkeitsskifahrerin
 Matt McKnight (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler

 Shawn McKnight (* 1968), US-amerikanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Jefferson City
 Sidney McKnight (* 1955), kanadischer Boxer
 Sparkle McKnight (* 1991), trinidadisch-tobagische Hürdenläuferin
 Stephanie McKnight (* 1960), Radsportlerin von den Amerikanischen Jungferninseln
 Steven McKnight (* 1949), US-amerikanischer Biochemiker und Molekularbiologe
 Thomas McKnight (* 1941), amerikanischer Maler
 Ursula McKnight (* 1974), US-amerikanische Fußballspielerin
 William McKnight (1887–1978), US-amerikanischer Geschäftsmann und ehemaliger Präsident des Konzerns 3M

Geographie:
 McKnight (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 McKnight Mountain, Berg in New Mexico, Vereinigte Staaten